Naunhof ist der Name von:

 Naunhof, einer Stadt im Landkreis Leipzig in Sachsen
 Naunhof (Ebersbach), Ortsteil der Gemeinde Ebersbach (bei Großenhain) im Landkreis Meißen in Sachsen
 Naunhof (Ebersbach-Neugersdorf), Ortsteil der Stadt Ebersbach-Neugersdorf im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Naunhof (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen